Kisi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jixi (prefekturhuvudort i Kina), Heilongjiang,

Liberia 

 Kisi (distrikt), Lofa County,

Nigeria 

 Kisi (distriktshuvudort), Oyo, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar